Hervé Arsène (Nosy Be, 30 oktober 1963) is een Malagassisch voormalig voetballer en tegenwoordig hoofdtrainer. In 1991 debuteerde hij in het Malagassisch voetbalelftal. Hij is de vader van Faed Arsène.

Statistieken

Erelijst

Met  RC Lens

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Malagassisch voetbalelftal

Malagassisch voetballer
Malagassisch voetbalcoach